Wendrich ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Wendrich (1929–1985), deutscher Fernsehregisseur
 Falk Wendrich (* 1995), deutscher Hochspringer
 Thomas Wendrich (* 1971), deutscher Drehbuchautor